Zondergeld ist der Familienname folgender Personen:

 Corry Zondergeld (* 1970), niederländische Malerin
 Rein A. Zondergeld (1943–2021), niederländisch-deutscher Literaturwissenschaftler

Siehe auch:
 Sondergeld